Franzosengraben ist ein Gewässername:
 
 Franzosengraben, Nebenname des Weidengrabens, linker Hauptstrang-Oberlauf bis zum Ortsende von Waldbüttelbrunn, Landkreis Würzburg, Bayern des Aalbachs, linker Zufluss des Mains bei Bettingen, Stadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Franzosengraben, Oberlauf bis Vogelberg, Markt Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn, des Altdorfer Mühlbachs, linker Zufluss des Nasenbachs (zum Inn) bei Edmühle, Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, beide Orte Bayern
 Franzosengraben (Magdeburg), linker Entwässerungsgraben zur Alten Elbe bei Kreuzhorst, kreisfreie Stadt Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Franzosengraben (Ameranger Dorfbach), rechter Zufluss des Ameranger Dorfbachs (zur Murn) bei Kammer, Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Franzosengraben (Ehebach), rechter Auenzufluss des Ehebachs vor Langenfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Franzosengraben (Naab), linker Auengraben der Naab bei Wernberg, Markt Wernberg-Köblitz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Franzosengraben (Rott), linker Zufluss der Rott in Lengham, Markt Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Franzosengraben (Sickersbach), rechter Zufluss des Sickersbachs in Sickershausen, Stadt Kitzingen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Franzosengraben (Weiherbach), linker Zufluss des Weiherbachs (zur Pfettrach) im kreisfreien Landshut, Niederbayern, Bayern

Franzosengraben ist ein Straßenname:
 Franzosengraben (Wien), Straße in Wien-Landstraße

Siehe auch:
 Franzosenbach